

Secteur Avignon - Narbonne

Secteur Narbonne - Toulouse

Secteur Toulouse - Bordeaux

Secteur Narbonne - Perpignan

Notes et références 

Télégraphie optique